Ono se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hirotsugu Ono
 Tomohiro Ono